Пара Кара Блэк / Лизель Хубер — победительница турнира.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинали турнир со второго круга.

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Меган Шонесси (Второй раунд)
 ''' Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Вера Звонарёва /  Елена Лиховцева (Полуфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси ''(Полуфинал)

<ol start="5">
  Саманта Стосур /  Брианн Стюарт ''(Первый раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Четвертьфинал)
  Мартина Навратилова /  Франческа Скьявоне ''(Первый раунд)
  Мария Венто-Кабчи /  Хисела Дулко ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2005